est un genre éteint et fossile de temnospondyle érypoïdien de la famille des Eryopidae. 

L'espèce type, , a pour synonyme junior  et, en 2022, le genre est monotypique.

Histoire de l'étude 

Actinodon a été nommé en 1866 par le paléontologue français Albert Gaudry (1827-1908) sur la base d'un crâne holotype collecté par Charles Frossard près de Muse, sur la commune de Dracy-Saint-Loup, dans le bassin d'Autun (début du Permien) en France. Le statut et la relation du taxon ont longtemps été problématiques car l'holotype était considéré comme perdu, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle en 1996. Au cours des années qui ont suivi, une variété de spécimens ont été décrits par d'autres chercheurs, dont certains ont été attribués à d'autres espèces ou seulement au niveau du genre. Werneburg & Steyer (1999) ont été les plus récents à redécrire le matériel de ce taxon, et ils l'ont référencé à l'éryopoïde Onchiodon comme une espèce valide, tandis que Schoch & Milner (2000) ont fait valoir qu'il pourrait s'agir d'une espèce du stéréospondylomorphe Sclerocephalus, mais les analyses phylogénétiques n'ont pas retrouvé A. frossardi dans un clade avec les espèces types de l'un ou l'autre genre (O. labyrinthicus, S. haeuseri), et Schoch & Milner (2014) l'ont maintenu séparé du genre Onchiodon.

D'autres espèces du genre Actinodon sont considérées comme synonymes d'autres espèces, A. brevis et Euchirosaurus rochei avec A. frossardi et A. germanicus avec Cheliderpeton vranyi. Plusieurs autres espèces, déplacées vers le genre Actinodon, ont été restaurées dans leur genres d'origine ou placées ailleurs : Glanochthon latirostris et Lysipterygium risinense. 

Dans le concept actuel, Actinodon frossardi reste la seule espèce du genre, et le matériel de ce taxon n'est connu que depuis le début du Permien de France.

Anatomie 

Actinodon a un profil crânien similaire à celui des stéréospondylomorphes comme Sclerocephalus, mais comme les autres éryopoïdes, il a une table crânienne postérieure proportionnellement plus courte et plus large ; un préfrontal plus long avec une extrémité antérieure pointue, et aussi une articulation basicrânienne suturée. Au sein des éryopoïdes, l'anatomie est en effet très similaire à celle dOnchiodon, et la séparation continue de ces genres par Schoch & Milner (2014) est basée sur un désaccord sur l'interprétation de deux caractéristiques prétendument partagées entre eux, une large choane et des crocs palatins uniquement sur le palatin et l'ectoptérygoïde, que Werneburg & Steyer (1999) ont identifié. Schoch & Milner ont fait valoir que la choane ressemble en fait à une fente et que la taille et le nombre de dents sont plus variables. Une partie de cela découle également des perceptions sur la monophylie de l'Onchiodon, dont il existe plusieurs espèces valides. Le matériel dActinodon a tendance à être plus restreint que celui de nombreux autres éryopoïdes, ce qui peut expliquer certaines des différences les plus proportionnelles.

Phylogénie

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques
 Sclerocephalus

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien du Permien
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 1866
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Genre d'amphibiens fossile
Genre d'amphibiens préhistoriques (nom scientifique)
Espèce d'amphibiens (nom scientifique)
Amphibien décrit au XIXe siècle
Amphibien fossile d'Europe